Лауха (Тюрингия) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Лауха (Унструт) — город в Германии, в земле Саксония-Анхальт.